Feketék fehéren, 2004-es amerikai vígjáték Marlon és Shawn Wayans főszereplésével
Feketék fehéren, 2014 óta futó amerikai sitcom sorozat